Râul Șipotu se poate referi la:

 Șipotu - afluent al râului Gilort
 Șipotu - afluent al râului Moieciul Rece
 Șipotu - afluent al râului Plescioara
 Râul Șipotu, Putna
 Râul Șipotu, Râul Mare
 Râul Șipotu, Valea Morarului

Vezi și 
 Șipotu (dezambiguizare)

Toponime românești